Омани Лига 2004/2005 () — 29-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2004/05 на сайте goalzz.com 

2004/2005
Оман
Оман
Спорт в Омане в 2004 году
2005 год в Омане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005